Aoife Hannon – modella irlandese
 Chick Hannan – attore statunitense
 Frances Hannon – truccatrice statunitense
 Frank Hannon – chitarrista e compositore statunitense